«Миротворец» — художественные фильмы.
*  (США, 1990) — фантастический боевик режиссёра Кевина Тенни.
 «Миротворец» (США, 1997) — фильм, в главной роли Джордж Клуни (режиссёр Мими Ледер).
 «Миротворец» (Канада-США, 1997) — фильм, в главной роли Дольф Лундгрен (режиссёр Фредерик Форестье).

См. также 
 Миротворец (сериал)